Hieronder staan de officiële namen van de Sovjet-Unie in de talen van de voormalige Sovjetrepublieken en het Tataars.

Sovjet-Unie